O Grupo B do Campeonato Europeu de Futebol de 2008 é um dos quatro grupos de nações concorrentes ao UEFA Euro 2008. 

A primeira das três rondas de jogos foram jogados em 8 de Junho, e a ronda final ficou concluída em 16 de Junho. Todos os seis jogos do grupo foram jogados em localidades da Áustria, Viena e Klagenfurt.

O grupo é composto de quatro nações europeias centrais: a co-anfitrã Áustria, assim como a Croácia, Alemanha e Polónia. 

Tanto a Áustria como a Polónia participaram pela primeira vez num  Campeonato Europeu.

A Croácia foi a primeira equipa a qualificar-se para os quartos-de-final do Grupo B.

A segunda selecção a ficar apurada apenas foi conhecida na última ronda. Nos jogos em que opunham a Croácia à Polónia, a primeira manteve a série de vitória. No jogo que opôs a Áustria à Alemanha, os alemães venceram o jogo por 1 - 0. O golo da vitória foi da autoria de Michael Ballack através de um pontapé livre.

Áustria vs Croácia

Alemanha vs Polónia

Croácia vs Alemanha

Áustria vs Polónia

Polónia vs Croácia

Áustria vs Alemanha

Referências

Ligações externas 
EURO2008.uefa.com - Grupo B

Campeonato Europeu de Futebol de 2008